

Biologia 
 Lemming – piccoli roditori artici

Persone 
 Charles Lemming – Lemming attore tedesco
 Eric Lemming – atleta svedese
 Oscar Lemming – atleta svedese

Altro 
 Lemming – parrocchia della Danimarca
 Lemming – gruppo musicale glam rock olandese
 Due volte lei - Lemming (Lemming) – film del 2005 diretto da Dominik Moll

Pagine correlate 
Lemmings (disambigua)